Tran est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 

 Anne Tran (née en 1996), joueuse de badminton française
 Céline Tran (dite Katsuni) (née en 1979), ancienne actrice pornographique française
 Charles Tran (1878-1934), homme politique provincial canadien
 Christian Tran (né en 1966), réalisateur de documentaire français
 Claire Tran (née en 1985), actrice et danseuse française
 Tran Duc Thao (1917-1993), philosophe vietnamien
 Dynastie Trần, dynastie vietnamienne de 1225 à 1400
 Émilie Tran Nguyen (née en 1985), journaliste française
 Gurwann Tran Van Gie (né en 1978), artiste, comédien et hypnologue français
 Hai Ngoc Tran (né en 1975), joueur international de football norvégien
 Hélène Tran (née en 1954), dessinatrice franco-vietnamienne
 Justin Cuong Van Tran (né en 1977), joueur de poker professionnel américain
 Kelly Marie Tran (né en 1989), actrice américaine
 Kevin et Henry Tran, alias Le Rire Jaune, duo de youtubeurs français
 Lionel Tran (né en 1971), auteur français
 Mervin Tran (né en 1990), patineur artistique canadien
 Minh Tran Huy (né en 1979), romancière française 
 Nghi Tran (né en 1978), athlète sprinteur finlandais
 Nicole Tran Ba Vang (née en 1963), artiste photographe française
 Tran Nu Yên-Khê (née en 1968), actrice vietnamienne
 Patrice Tran Ba Huy (né en 1944), médecin français
 Philippe Tran Van Hoai (1929-2010), prêtre catholique séculier vietnamien
 Trần Quang Hải (né en 1944), ethnomusicologue vietnamien
 Steve Tran (né en 1985), acteur et réalisateur français 
 Trần Anh Hùng (né en 1962), réalisateur français d'origine vietnamienne
 Trần Thị Hương Giang (né en 1987), mannequin vietnamienne
 Trần Trọng Vũ (né en 1964), artiste-peintre vietnamien
 Tran Tu Binh (1907-1967), pseudonyme du révolutionnaire communiste vietnamien Pham Van Phu
 Trần Văn Bá (1945-1985), résistant anticommuniste vietnamien
 Tran Van Can (1910-1994), peintre, graveur et laqueur vietnamien
 Trần Văn Khê (1921-2015), spécialiste de la musique.
 Trần Văn Trà (1918-1996), commandant du Front national de libération du Sud Viêt Nam (FNL)
 Kim et Thanh-Van Tran-Nhut, auteurs vietnamiens d'une série d'enquêtes menées par le mandarin Tân

Toponyme

Tran, ville l'oblast de Pernik 
 Tran, commune de l'oblast de Pernik

Lieux de culte 
 Pagode Trấn Quốc, ancienne pagode de Hanoï
 Temple de Tran Bien, temple confucéen du Viêt Nam situé à Biên Hòa dans la province de Đồng Nai

Voir aussi 

Patronyme vietnamien